Фелаґ або фєлаґ (старонорвезькою  означає "товариство, співробітництво") — спільне грошове підприємство у добі вікінгів.

Етимологія
Старонорвезьке слово félag походить від слова  (худоба, багатство) та дієслівної форми, яка позначає "лежати", та означає "покласти власність разом."

Джерела

Германо-скандинавська міфологія
Боги за алфавітом